Gisi ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Gisi (1916–2010), Schweizer Methodiklehrer und Lyriker
 Josef Gisi (1848–1902), Schweizer Landwirt und Politiker (FDP)
 Ruth Gisi (* 1951), Schweizer Politikerin (FDP)